Roberto Torres Toledano, ciclista espanyol;
  Roberto Torres, cantant cubà;
  Roberto Torres Gonzales, economista i polític peruà;
 Roberto Torres Morales, futbolista navarrès.
 Roberto Ismael Torres Baez, futbolista paraguaià.